„Iris” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów różnych państw:
 „Iris” – 6-działowy szkuner typu Iris z początku XIX wieku
 HMS „Iris” (V39) – szwedzki torpedowiec typu Plejad z początku XX wieku
 „Iris” (Q188) – okręt podwodny typu Minerve z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Iris” (PM40) – okręt patrolowy z lat 80. XX wieku

Zobacz też 
 HMS „Iris” – nazwa brytyjskich okrętów
 USS „Iris” – nazwa amerykańskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów
Nazwy szwedzkich okrętów